Restricted Area ist:
 das englische Wort für Sperrgebiet
 die Bezeichnung von Flugbeschränkungsgebieten in der Luftfahrt
 der Name des Computerspiels Restricted Area